W Polsce 
 Lichnowy – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Lichnowy – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Lichnowy
 Lichnowy – gmina
 Lichnowy – gromada